Дивизион 2 2001/2002 () — 63-й сезон Второй лиги Франции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 28 июля 2001 года и закончился 3 мая 2002 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Лига 2 2001/02 на lfp.fr 

2001/2002
Франция
Франция
Спорт во Франции в 2001 году
Спорт во Франции в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002